es un personaje ficticio del videojuego RPG Final Fantasy X donde tiene el papel de antagonista principal. Es el padre de Tidus. Es una gran estrella del blitzbol en su ciudad natal, Zanarkand.

Final Fantasy X

Físico 
Jecht es un hombre fornido, musculoso y de apariencia varonil, de pelo largo, de punta y moreno y de cuerpo bronceado. Siempre lleva barba de unos cuantos días y viste sin camiseta pero con una pieza de metal que cubre su brazo izquierdo, mostrando en su pecho un tatuaje que es parte del símbolo de los Zanarkand Abes (equipo al que él y Tidus pertenecen en el Zanarkand del sueño). Este tatuaje también se muestra en el colgante y pantalón de su hijo y en la batalla final contra él, y es el resultado de juntar la J de Jecht con la T de Tidus. Es un magnífico jugador de Blitzbol, y con el tiempo se vuelve un potente luchador.

Cuando se transforma en el Eón de Braska se vuelve gigante, de piel azul, con mechones largos de pelo alrededor de su cuello y con la mano izquierda con forma de brazo de Sinh (representando su conversión total en el monstruo). Su pelo se torna blanco, le surgen espinas de apariencia rocosa en la espalda y adquiere la capacidad de extraer del tatuaje de su pecho una espada gigante para pelear. No se le ve a partir de la cintura, ya que le oculta una plataforma, y no se puede afirmar que tenga piernas o pies ya que estos de existir estarían en el líquido que hay en el lugar donde la conciencia de Jecht reside (una especie de reconstrucción semiderruida de un estadio de blitzbol en Zanarkand por la noche, con su tatuaje brillando y formado de rocas ardientes al fondo).

Como consecuencia de que Braska derrotara a Sinh a Jecht se le considera Guardián Legendario, al igual que a Auron.

Personalidad 
Antes de llegar a Spira se le muestra como un hombre algo hosco y narcisista, provocado por ser una superestrella del Blitzbol, llama llorón a su hijo y que tiene serios problemas con el alcohol. Sin embargo es un marido cariñoso y los insultos a su hijo sólo pretenden lograr que éste desarrolle su verdadero potencial, porque en realidad Jecht está muy orgulloso del mismo. Tras llegar a Spira su personalidad va cambiando. Cuando conoce a Auron se llevan mal ya que ambos son orgullosos y debido a que Auron le llama borracho la primera vez que le conoce, pero acaban convirtiéndose en grandes amigos. Jecht deja los problemas con el alcohol tras aborchornar a Auron y Braska tras atacar a un shupaf durante una de sus borracheras, esto fue el punto de inflexión que hizo cambiar su comportamiento. Poco a poco en su periplo, Jecht se va dando cuenta de que no podrá regresar a su hogar, así que aunque lamenta no poder volver ni ver a su esposa y su hijo (tidus) nunca más, se sacrifica para ayudar a Spira convirtiéndose en el orador de Braska.

El Chut de Jecht 
Jecht es el creador de una asombrosa jugada de blitzbol conocida como el "Sublime y Magnífico Chut de Jecht Nº3" (Sublimely Magnificent Jecht Shot Mark III en inglés original) o Chut de Jecht. Esta técnica consiste en chutar el balón con fuerza contra un rival o el poste de la portería contraria, volviendo el balón a Jecht, golpearlo con el puño una vez más contra otro adversario y haciendo un giro de remolino cuando el balón regresara para lanzarlo con una fuerza imparable contra la red. 

El nombre del chut (N.º3) se debía simplemente a motivos comerciales: Jecht proclamaba (acertadamente para desgracia de Tidus, que se lamenta de ello) que con ese nombre la gente volvería para vel el N.º1 y el 2. Además presumía ser el único capaz de realizar la técnica. Más tarde, cuando su hijo crece, logra dominarla también (si el jugador logra superar una prueba), y se convierte en una técnica usable en el minijuego de Blitzbol, solamente por Tidus. Además se puede lograr un Chut de Jecht 2, aún más potente (elimina 3 adversarios en vez de 2, y vuelve el chut un chut invisible, así como da más fuerza al chut), pero este no se puede considerar creación de Jecht (es decir, no es el N.º2 que Jecht decía, dijimos antes que esos chuts no existían), sino de Tidus. Como este chut no tiene que ver con la historia del juego (el tiro nunca es mencionado, ya que el minijuego pierde toda relevancia al margen de ciertas recompensas a partir de un punto de la historia) podemos considerar que el nombre de Chut de Jecht puede ser un tributo de Tidus a su padre, pero esta suposición no puede ser confirmada en absoluto.

Historia en FFX 
Jecht es la superestrella más conocida y mejor jugador de todo Zanarkand. Es famoso por su imbatible técnica, el "Sublime y Magnífico Chut de Jecht Nº3", y es querido por todo el mundo, salvo su hijo. Un día Jecht se está entrenando en el mar de Zanarkand, y allí entra en contacto con Sinh, el cual le transporta desde el Zanarkand del sueño de los oradores hasta Spira. Aterriza en Bevelle, capital política y religiosa de Spira, y allí proclama ser de Zanarkand, la cual es considerada ciudad sagrada por los habitantes de Spira. Consecuentemente Jecht es encerrado. Mientras está en prisión le visita el invocador Braska junto al antiguo monje guerrero Auron. El primero le ofrece ser su guardián junto a Auron en su peregrinaje a Zanarkand. Jecht acepta por 2 motivos: salir de la cárcel y volver a su hogar. Cuando es puesto en libertad pasa un tiempo junto a Braska antes de partir, y conoce a Yuna, hija del invocador, a la que la cuenta historias sobre Zanarkand y sobre su vida allí.

Según están de peregrinaje Jecht, Auron y Braska van grabando vídeos en esferas y se van mostrando partes del viaje de los mismos, así como dejan mensajes tanto Braska como Jecht a sus respectivos hijos. Jecht empieza a hacer amistad con sus compañeros de viaje, y va dándose cuenta de que lo más probable es que no logre regresar a su hogar. Cuando llegan a Zanarkand Jecht ve una ciudad destruida hace 1000 años, tal como le dijeron, y definitivamente pierde toda esperanza. Cuando se encuentran con Yunalesca Jecht se ofrece voluntario para ser el orador de Braska, ya que no tiene lugar al que regresar. Le pide a Auron que cuide de su hijo, y Jecht sacrifica su cuerpo al transformarse.

Sin embargo, tras la derrota de Sinh, Yu Yevon toma control del eón definitivo de Braska, en el que reside el "espíritu" de Jecht. Jecht se transforma así en Sinh, y no puede controlarse, ya que los instintos que marca en él Yu Yevon no le permiten hacerlo. A pesar de ello hay momentos en los que puede guiar al monstruo en el que se ha convertido y así viajar al Zanarkand del sueño a ver a su hijo. Durante 10 años así lo hace, hasta que decide transportar a su hijo al mundo real de Spira, con ayuda del difunto Auron, que había muerto cuando regresó a Yunalesca a clamar venganza por la muerte sin sentido de sus amigos.

Durante el tiempo en que Tidus viaja por Spira Jecht no puede controlar a Sinh, ya que la personalidad de Jecht está empezando a desaparecer. Solo logra mantenerse en control cuando escucha el Canto del Orador. En ese tiempo Sinh es atacado varias veces sin resultado, hasta que Tidus y compañía se enfrentan físicamente y sin invocación final a él, con ayuda de tecnología albhed del barco volador. Tras entrar en Sinh Tidus se reencuentra con su padre.

Cuando se ven por primera vez Tidus le dice a la cara que le odia por todo lo que ha sufrido por su causa. Jecht acepta la carga y se dispone a comenzar el último proceso de eliminación de Sinh: la derrota del orador que le controla. Jecht pierde el control de sí mismo al transformarse en el Eón de Braska, pero una vez es derrotado regresa a su forma original antes de desvanecerse. En unas últimas palabras con su hijo éste vuelve a decirle que le odia, ahora por desaparecer cuando por fin habían logrado entenderse el uno al otro. También antes de desaparecer Jecht informa a los personajes de cómo derrotar a Yu Yevon, verdadero causante de la espiral de muerte en Spira.

Jecht aparece una última vez en el video final, cuando es el turno de Tidus de desaparecer. En la reunión entre padre e hijo se ve que por fin se han arreglado todas las diferencias entre ellos.

Final Fantasy X-2 

Aparece en el capítulo 5 en un flashback del historiador Maechen en las ruinas de Zanarkand. También aparece en las batallas finales junto a Braska y Auron (sólo sus voces) animando a Yuna y dándola consejo sobre dónde atacar a Vegnagun. Como Shuyin se parece a su hijo Jecht comenta que es "un llorón" y que "necesita unos azotes".

En la versión extendida del juego, Final Fantasy X-2: International + Last Mission (que a pesar del nombre solo fue lanzada en Japón) Jecht es uno de los personajes que aparece en el Sistema de Creación de Criaturas, junto a otros personajes de Final Fantasy X como Braska, Auron o Seymour.

Dissidia: Final Fantasy 

En este juego Jecht es uno de los personajes en el bando de Caos. En la historia del juego dicen que ha sido así únicamente en ese ciclo de batalla, porque Jecht fue una vez un luchador de Cosmos, al ser una persona de corazón de luz pero con cuerpo de oscuridad (el cómo ocurre esto exactamente está más adelante, en la sección de Dissidia 012). Jecht sigue los planes del Emperador Mateus, y lo único que pretende en el juego es encontrar la manera de regresar a su hogar junto a su hijo. Al igual que en Final Fantasy X la historia entre ambos trata de cómo Tidus dice odiar a su padre (aunque acaba aceptando que solo quería que le dijera que se sentía orgulloso de él) y de la reconciliación entre Jecht y Tidus tras su batalla, de la cual Tidus sale victorioso, provocando la desaparición del primero. Cuando luchan de nuevo en el Impulso Sombrío Jecht levanta el ánimo a su hijo y le dice que "ha sido divertido, ser tu (el de Tidus) padre y todo eso", antes de desaparecer por segunda vez.

Como nota aparte, según Penelo en las descripciones de los personajes Jecht tiene "un cuerpo de dios de bronce". Al margen de esa observación en el juego es verdad que muchos fanes consideran que se ha logrado un gran trabajo con ese personaje y que tiene un atractivo más allá del que tendría un personaje ficticio (a pesar de que al principio hubo críticas por los fanes debido a qué se eligió a Jecht en vez de Seymour Guado como el villano representante de Final Fantasy X, cosa que fue explicada dado que era necesario debido a que Seymour requeriría a Yuna como héroe en vez de Tidus). Su apariencia varía ligeramente respecto a la de FFX, añadiendo ciertos detalles como unas espinas en el hombro izquierdo, como las que tiene en forma de Eón de Braska.

Los controles de Jecht consisten únicamente en combos físicos con puños, patadas y golpes de espada (una espada grande y pesada de color negro de similar aspecto a la espada gigante que usa en la batalla de FFX en forma de Eón de Braska). Hay que tener en cuenta que estos combos requieren una coordinación precisa, pero ejecutados correctamente permiten enlazar todos y cada uno de ellos a un ataque PV, unas de las cosas más apreciadas en el juego pues evita que el enemigo pueda esquivarlo, sin tener en cuenta que son los ataques de bravura más potentes que hay.

Sus técnicas de ataque PV están nombradas sobre la base de los ataques que usaba en la batalla de FFX, como Filo de Jecht, Mano de Jecht y Chut Magnífico (llamado en inglés original Ultimate Jecht Shot o Chut de Jecht definitivo). 

Su forma EX consiste en una transformación parcial en el Eón de Braska. Cuando adopta su forma de Eón supremo gana la habilidad de completar sus combos sin tener que golpear al enemigo previamente, lo cual ayuda a pillar al enemigo por sorpresa. Su descarga EX se llama "Rey del Blitz" y tras una serie de combos lanza un meteorito gigante contra su oponente (de manera parecida al Chut Magnífico, en el que cae un meteorito del cielo, el cual Jecht agarra y lanza).

Dissidia 012 Final Fantasy 

Jecht aparece también en la precuela de Dissidia Final Fantasy. Esta vez Jecht pertenece al bando de Cosmos, mientras que su hijo pertenece al de Caos. Jecht es amigo de Lightning y de Kain. Durante su historia Jecht, viajando con Yuna, se encuentra con Tidus, que se ha unido a Caos para poder enfrentarse a su padre. Jecht no cae en las provocaciones y llama a su hijo idiota por haberse dejado lavar el cerebro. Antes de que empiecen a combatir Yuna interviene en un intento de proteger a Jecht y razonar con Tidus, pero el Emperador Mateus aparece y la ataca, pero Tidus se interpone en el ataque recibiendo un golpe mortal. Negándose a que su hijo muera así Jecht renuncia a su luz para salvar su vida, quedando él como un cascarón vacío. El Emperador se lo lleva al trono de Caos, donde le pide a éste que recluten a Jecht en sus filas.

Tiene un nuevo traje basado en el uniforme de los Zanarkand Abes, con pantalones cortos de color gris y azul oscuro y unas muñequeras azules también. Las espinas que aparecían previamente desaparecen, mientras que la forma de Eón de Braska se vuelve morada con garras naranjas. Este estilo es el que lleva en las cinemáticas del juego, y es su "uniforme" de soldado de Cosmos.

El estilo de juego no varía, pero además de sus ataques previos obtiene otro ataque más también basado en los ataques del Eón de Braska, el Rayo de Jecht, que encaja en los combos como alternativa al Filo de Jecht.

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーX#重要人物
en:Characters of Final Fantasy X and X-2#Jecht
it:Personaggi di Final Fantasy X#Jecht
pt:Anexo:Lista de personagens de Final Fantasy X e X-2#Jecht